Александр Мазаев:
 Мазаев, Александр Александрович (род. 1949) — советский и российский режиссёр, художник-мультипликатор.